Příjmení Jodas má více nositelů:

 Jaromír Jodas (1898–1974) – československý politik Československé sociální demokracie a poválečný poslanec Prozatímního Národního shromáždění
 Josef Jodas (1905–1970) – zakládající člen KSČ, v letech 1968–1970 člen ultralevicové skupiny dogmatiků známé jako Jodasovci
 Miroslav Jodas (1932–2013) – český fotograf